Juan María de Urdangarín y Berriochoa (Zumárraga, 19 de septiembre de 1932 - Vitoria, 10 de mayo de 2012) fue un ingeniero industrial español.

Biografía 
Hijo de Laureano de Urdangarín y Larrañaga (Zumárraga, 8 de septiembre de 1898 - ib., 29 de diciembre de 1982) y de su esposa Ana de Berriochoa y Elgarresta (Villarreal de Urrechua, 31 de agosto de 1902 - Zumárraga, 27 de febrero de 1996). 

Ingeniero industrial, diplomado en administración y gestión de empresas y militante histórico del PNV. Desarrolló su carrera profesional durante más de 25 años en la multinacional alemana Fuchs, anteriormente Hispanoquímica, en la que llegó a desempeñar los puestos de director general y consejero delegado. A comienzos de los ochenta, su familia dejó Barcelona, donde él trabajaba en el sector químico, y fijó su residencia en Vitoria. Entre el 19 de abril de 1996 y comienzos de abril de 2000 fue presidente de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava (Caja Vital).

Se casó el 11 de julio de 1958, en un chalet suizo, en Hendon, con Claire Françoise Marie Pharaïlde Liebaert Courtain (Amberes, 16 de julio de 1935), de origen belga, hija de Guillaume Pierre Auguste Liebaert y de su mujer Marie Émilie Courtain (Amberes, 17 de agosto de 1905 - Madrid, 24 de septiembre de 1967), con la que tuvo siete hijos, entre ellos Iñaki de Urdangarín, esposo de la infanta Cristina de Borbón y Grecia.

Referencias

Enlaces externos 
 Ortiz de Pinedo
 Euskalnet

Nacidos en Zumárraga
Ingenieros industriales de España
Empresarios del País Vasco
Empresarios de España